Qaamasoq bezeichnet:
 Qaamasoq (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qaamasoq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaamasoq (Fluss), Fluss im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qaamasoq (See, Maniitsoq), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaamasoq (See, Nuuk), See im Distrikt Nuuk, Grönland